388 км, 388-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.
 388 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Волгоградская	область). Код 607015.
 388 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Узбекская железная дорога (Узбекистан). Код 744024.
 388 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Красноярская железная дорога (Республика	Хакасия). Код 886028.
 388 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Ярославская	область). Код 304150.
 388 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Псковская	область). Код 066671.